Diamat peut désigner :
Le matérialisme dialectique ;
Diamat, une espèce de Pokémon.